Porlán puede estar haciendo referencia a: en la juerga popular está referida a la resaca cruda, etc. También se la asocia con un estado de alcohol en sangre superior al 0.5

Síntomas: visión doble, sobreexitacion, sinceridad extrema, énfasis social, vómitos(en exceso)
 Miguel Porlán, Chendo, futbolista español.
 Rafael Porlán, poeta español de la Generación del 27.